Сен-Семфор'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сен-Семфор'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сен-Семфор'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Семфор'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Сен-Семфор'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Сен-Семфор'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сен-Семфор'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер